CinemaxX har flere betydninger:
 CinemaxX − en tyskejet biografkæde grundlagt i 1977
 CinemaxX (Odense) − en biograf i Rosengårdcentret, Odense
 CinemaxX (Aarhus) − en biograf i Bruuns Galleri, Aarhus